В истории Польши 5 восстаний назывались Великопольское восстание:

 Великопольское восстание (1794) — 1794 года, часть восстания Костюшко.
 Великопольское восстание (1806) — 1806 года, часть войны четвёртой коалиции.
 Великопольское восстание (1846) — 1846 года.
 Великопольское восстание (1848) — 1848 года, часть Весны народов.
 Великопольское восстание (1918—1919) — 1918—1919 годов, борьба за независимость Польши.